

Codici 
 IKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iki (Giappone)

Geografia 
 Iki – città della prefettura di Nagasaki (Giappone)
 Iki – antica provincia del Giappone
 Iki – isola del Giappone

Musica 
 iki – album dei Värttinä del 2003

Altro 
 IKI – catena di vendita al dettaglio operante in Lituania e Lettonia
 iki – concetto estetico della filosofia giapponese, trattato fra gli altri dal pensatore Kuki Shūzō
 Iki – kaibokan appartenente alla Marina imperiale giapponese, affondata durante la seconda guerra mondiale